Reece může být:

příjmení
 Dizzy Reece (* 1931) – jamajský jazzový trumpetista
 Jane Reece (fotografka) (1868–1961) – americká piktorialistická fotografka

křestní jméno
 Reece James (* 1999) – anglický profesionální fotbalista
 Reece Mastin (* 1994) – australský zpěvák

Externí odkazy